Золотово — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

География 
Расположена на юге района, на берегу реки Синяя, в 12 км к югу от районного центра, посёлка  Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 172 жителя.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав Покровской волости, упразднённой в пользу Пограничной волости.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района